2 miejscowości w Polsce:
 Szymankowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. malborskim, w gminie Lichnowy
 Szymankowo – osada w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Murowana Goślina